Hans Gruijters (politicus), een D'66-politicus
 Hans Gruijters (bankrover), een bankrover in de jaren 50